Montchamp, ancienne commune française du Calvados
 Montchamp, commune française du Cantal
 Marie-Anne Montchamp, femme politique française.